Solid bezeichnet:
 Linksjugend solid, Jugendverband der Partei Die Linke
 [’solid] – die sozialistische Jugend, ehemaliger Jugendverband, der der PDS nahestand
 Solid (Datenbanksystem), relationales Datenbanksystem
 Solid (KDE), die Hardware-Schnittstelle der K Desktop Environment
 Solid (Software), Projekt zur Dezentralisierung des World Wide Web
 Solid (Lied), erfolgreichstes Lied der Gruppe Ashford & Simpson, ausgekoppelt vom gleichnamigen Album
 SolidWorks, ein 3D-CAD-Programm

Solid ist der Familienname folgender Personen:
 Sigurd Solid, norwegischer Skispringer

SOLID steht für:
 SOLID-Prinzipien, eine Softwaretechnologie-Prinzipiensammlung, siehe Prinzipien objektorientierten Designs #SOLID-Prinzipien
 Solidarität und Steuerung der Migrationsströme, ein EU-Förderprogramm, seit 2014 abgelöst durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)

S.O.L.I.D. steht für:
 S.O.L.I.D., Gesellschaft für Solarinstallation und Design m.b.H.

Siehe auch:

Abkürzung